Oluf Worm henviser til flere artikler:

 Ole Worm (1588-1654), dansk læge og oldforsker.
 Oluf Worm (1757-1830), dansk skolemand.